Бузник:

 Бузник — одно из названий , растения из рода Бузина.

Фамилия 
 Бузник, Анатолий Иванович (род. 1961) — украинский футбольный тренер, заслуженный тренер Украины.
 Бузник, Виктор Михайлович (1914—1968) — советский украинский учёный в области теплотехники, член-корреспондент АН УССР.
 Бузник, Вячеслав Михайлович (род. 1945) — российский химик, академик РАН.
 Бузник, Михаил Христофорович (род. 1947) — русский поэт, драматург.